Guatape puede hacer referencia a:
 Guatapé, municipio de Antioquia, Colombia.
 Guatape, sopa de marisco típica de Veracruz, México.